Никола́й Бату́рин:
 Батурин, Николай Алексеевич (род. 1946) — российский психолог и педагог.
 Батурин, Николай Павлович (1910—1973) — Герой Советского Союза.
 Батурин, Николай Фёдорович  (1936—2019) — эстонский писатель, эссеист и драматург, поэт иллюстратор, продюсер.